Guerra do Iraque
Primeira Batalha de Faluja
Segunda Batalha de Faluja
Guerra Civil Iraquiana (2011–2017) contra o Estado Islâmico do Iraque e do Levante
Batalha de Faluja (2014)
Batalha de Faluja (2016), também chamada de Terceira Batalha de Faluja

Desambiguações de guerras e batalhas